Алекса́ндр Данильченко:
 Данильченко, Александр Борисович (род. 1944) — актёр театра и кино.
 Данильченко, Александр Иванович (1920—1944) — советский военнослужащий, сержант, участник Великой Отечественной войны, повторивший подвиг Александра Матросова.
 Данильченко, Александр Сергеевич (род. 1953) — российский дирижёр.